Goodland kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Goodland (Florida)
Goodland (Indiana)
Goodland (Kansas)